

Patronyme 

 
 Danièle Kergoat (1942-), sociologue française
  (1887-1968), général français
 Gaël J. Kergoat, entomologiste français
 Jacques Kergoat (1939-1999), journaliste et militant politique français
 Lukian Kergoat, linguiste et écrivain français de langue bretonne
 Yannick Kergoat, réalisateur, scénariste et monteur français

Toponyme 

 Le Kergoat est une rivière située en Bretagne.

Patronyme breton